Akemi – nome proprio di persona giapponese femminile
Akemi – cantautore giapponese
Akemi – modella taiwanese
Tachibana Akemi – poeta giapponese
Akemi – personaggio dell'anime Digimon
Akemi – personaggio dell'anime e manga Cara dolce Kyoko (Maison Ikkoku)
Akemi – personaggio dell'anime e manga Lei, l'arma finale